

Злокучене () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Септемврі.
 Злокучене () — село в Софійській області. Входить до складу общини Самоков.